Violet kan syfta på:

 Violet (namn)  – ett förnamn för kvinnor och ett franskt efternamn samt personer med dessa
 Violet (musikalbum) – album av The Birthday Massacre
 Violet (sång) – låt och singel av Hole
 Violet (Harry Potter) – ett porträtt i Harry Potter-världen
 Järnvägsolyckan i Violet Town 1969 – en olycka i Australien

Geografi

Australien

 Violet Mine
 Violet Range
 Violet Rivelut
 Violet Town

Kanada

 Lac au Trou Violet

Marshallöarna 

 Bokaidrikdrik, ö, Enewetak,

USA 

 Violet, Louisiana, ort i Saint Bernard Parish,

Se även
 Violet Creek – flera
 Violet Island – flera
 Violet Lake – flera
 Violet Point – flera
 Lac Violet – flera
 Lake Violet – flera
 Mount Violet – flera

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar